Иван Михайлович Беспалов:
 Беспалов, Иван Михайлович (1900—1937) — литературный критик, главный редактор Гослитиздата.
 Беспалов, Иван Михайлович — полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Беспалов, Иван Михайлович (род. 1938) — депутат Государственной Думы I созыва.